Filosoof, een synoniem voor denker
 Arnold Sheldon Denker, een Amerikaans schaker
 De Denker, een beroemd beeldhouwwerk van Auguste Rodin
 De denker (Paul Koning), een beeldhouwwerk van Paul Koning
 Iemand die aan het Denken is.